

Personnalités 
 Rotrou de Warwick, évêque d'Évreux (1139-1165) puis archevêque de Rouen (1165-1183).
 Richard Neville (1428-1471), comte de Warwick, souvent appelé Warwick, est un personnage historique anglais surnomme le « faiseur de rois »
 John G. Warwick (1830-1892), personnalité politique américaine
 Robert Warwick (1878-1964) est un acteur américain
 Richard Warwick (1945-1997) est un acteur britannique
 Dionne Warwick (1940- ) est une chanteuse afro-américaine ;
 Dee Dee Warwick (1945-2008) est une chanteuse de soul, sœur de Dionne Warwick ;
 Diana Warwick (1945-), femme politique britannique ;
 James Warwick (1947-), acteur britannique ;
 Kim Warwick (1952- ) est un joueur de tennis
 Kevin Warwick (1954- ) est un controversé cybernéticien
 Derek Warwick (1954- ) est un pilote automobile
 
 Paul Warwick (1969-1991), un pilote anglais de Formule 1 frère de Derek Warwick;
 Paul Warwick (1981-), un joueur australien de rugby à XV.

Warwick comme prénom 
 Warwick Armstrong (1879-1947) est un joueur de cricket australien
 Warwick Estevam Kerr (1922- ) est un ingénieur brésilien
 Warwick Banks (1939- ) est un pilote automobile
 Warwick Taylor (1960- ) est un joueur de rugby
 Warwick Waugh (1968- ) est un joueur de rugby
 Warwick Davis (1970- ) est un acteur ayant joué entre autres dans Willow et Star Wars

Personnages fictifs 
 Guy de Warwick, héros d'un roman de chevalerie anglais du .
 Warwick, personnage du jeu vidéo League of Legends.
 Warwick, antagoniste de l'acte II du jeu Age of Empires III. 
Warwick (Worick ou Wallace) Arcangelo, personnage du manga Gangsta.

Toponyme

Warwick, ville anglaise du comté de Warwickshire ;
 Warwick, district non-métropolitain incluant cette ville ;
 Warwick, un des 20 wards de la Cité de Westminster

Warwick, paroisse des Bermudes ;

Warwick, ville de l'État de Queensland ;
 Warwick, ville de l'État d'Australie occidentale ;

Warwick, canton de la province de l'Ontario ;
 Warwick, ville de la province de Québec ;

Warwick, ville de l'État du Dakota du Nord ;
 Warwick, ville en Géorgie ;
 Warwick, ville dans le Massachusetts ;
 Warwick, ville située en Oklahoma ;
 Warwick, ville de l'État de Rhode Island ;
 Warwick, ville de l'État de New York ;
 Warwick, village dans l’État de New York.

La rivière Warwick, cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 

 Warwick, fabricant de basses et d'amplificateurs.
 Vickers Warwick, avion de la seconde guerre mondiale
 Hôtel Warwick, hôtel de luxe situé près des Champs-Élysées à Paris (l'un des établissements du groupe international Warwick spécialisé dans l'hôtellerie haut de gamme)
Warwick Square situé à Londres
 Université de Warwick, université anglaise situé à Coventry au Royaume-Uni

Voir aussi 
 Liste des comtes de Warwick